Бе́йкон (), традиционная форма Бэ́кон (Bacon) — английская фамилия.

Фамилия 
 Основная статья: 
 Бейкон, Джоно (род. 1979) — англо-американский писатель, музыкант, разработчик программного обеспечения.
 Бейкон, Ирвинг (1893—1965) — американский актёр кино и телевидения.
 Бейкон, Кевин (род. 1958) — американский актёр.
 Бэкон, Ллойд (1889—1955) — американский актёр театра и кино, кинорежиссёр.
 Бэкон, Люси (1857—1932) — американская художница-импрессионист.
 Бэкон, Натаниэл (1642 или 1647—1676) — руководитель восстания фермеров в Виргинии.
 Бэкон, Николас (1509—1589) — английский политический деятель и судья.
 Бэкон, Роберт (1860—1919) — государственный секретарь США.
 Бэкон, Роджер (ок. 1214—1292) — английский философ и естествоиспытатель.
 Бейкон, Сози (род. 1992) — американская актриса.
 Бейкон, Стэнли (1885—1952) — британский вольный борец, олимпийский чемпион.
  (1864—1922) — американский актёр и драматург.
 
 Бэкон, Чарльз (1885—1968) — английский легкоатлет.

Топонимы США 
  — гора в штате Вашингтон.
 Бейкон — округ в Джорджии.

Космос 
 Бэкон — лунный кратер.
  — астероид.

Примечания